Poschen steht für:

 Poschen, Aussackungen der Dickdarmwand (Haustra), siehe Tänie (Anatomie)
 Poschen, an einem Taillenband umgebundene Taschen im 17. Jahrhundert, siehe Reifrock #Panier und Cul de Paris
 Poschen (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Polště, deutsch Poschen, Gemeinde in Tschechien